Маргарита Французька:

 Маргарита Французька (1158–1197), дочка короля Людовика VII; дружина герцога Нормандії Генріха Молодого, потім Короля Угорщини і Русі Адальберта I.
 Маргарита Французька (1254–1271), дочка короля Людовика IX; дружина герцога Брабантського Жана I.
 Маргарита Французька (1282–1317), дочка короля Філіпа III Сміливого; дружина короля Англії Едуарда I.
 Маргарита I, графиня Артуа (1310–1382), друга дочка короля Філіпа V Довгого; дружина Людовика I Неверського, графа Фландрії.
 Маргарита де Валуа (1407–1458), позашлюбна дочка короля Карла VI від Одінетти де Шамдівер.
 Маргарита Наваррська (1492–1549), сестра короля Франциска I.
 Маргарита де Валуа (1523–1574), дочка Франциска I; дружина герцога Савойського Еммануїла Філіберта.
 Маргарита де Валуа (1553–1615), відома як «Королева Марго», дочка Генріха II; дружина Генріха де Бурбона, короля Наваррского, який під ім'ям Генріха IV став королем Франції.